Erlöse uns von dem Bösen ist eine Textzeile aus der Bibel, aus dem Abschnitt 6:13 des Matthäusevangeliums, die außerdem Titel oder anteiliger Titel folgender Werke ist:

 Erlöse uns von dem Bösen (2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Amy Berg
 Erlöse uns von dem Bösen (2014), US-amerikanischer Horrorfilm von Scott Derrickson

Siehe auch:
 Deliver Us from Evil